Ošljak může znamenat>

 Ošljak (pohoří) — pohoří v Kosovu
 Ošljak (ostrov) — ostrov v Chorvatsku
 Ošljak (vesnice) — vesnice v Chorvatsku